

Runda finałowa

 W półfinałach podano wyniki dwumeczu.

Bibliografia
Puchar na stronie rsssf.com

Puchar Włoch w piłce nożnej
2011 w piłce nożnej
2012 w piłce nożnej
2011 we Włoszech
2012 we Włoszech